Municipio de Rogers puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rogers (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastian.
 Municipio de Rogers (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Rogers (condado de Ford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Rogers (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Presque Isle.
 Municipio de Rogers (condado de Cass, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cass.